Пелуч — река в России, протекает в Добрянском районе Пермского края. Устье реки находится в 29 км по левому берегу реки Вильва. Длина реки составляет 10 км.

Река берёт начало в 2 км к югу от посёлка Кыж, исток находится на западных предгорьях Среднего Урала. Течёт на восток, всё течение проходит по ненаселённой местности. Впадает в Вильву выше деревни Мутная.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100008878
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100887
 Код бассейна — 10.01.01.009
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Добрянского городского округа
Бассейн Косьвы